Q44 peut faire référence à :
 Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie, d'après la classification internationale des maladies ;
 Saphir (Q44), un sous-marin de la marine nationale française.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres